Elemer Kocsis (26 de outubro de 1910 - 6 de outubro de 1981) foi um futebolista romeno que competiu na Copa do Mundo FIFA de 1930.

Futebolistas da Roménia
Jogadores da Copa do Mundo FIFA de 1930